Kuća Europe u Zagrebu
Kuća Europe u Rivni
Kuća Europe u Vilni
Kuća Europe u Rodosu
The House of Europe, udruga iz 1901.